Ки́ев-6

 Киев-6 — украинский троллейбус.
 Киев-6С, а также Киев-60 — среднеформатные однообъективные зеркальные фотоаппараты.

См. также 
 Киев (значения)